Яков Полонский:
 Полонский, Яков Борисович (1892—1951) — литератор, общественный деятель русской эмиграции.
 Полонский, Яков Васильевич — русский генерал-майор от кавалерии, участник Северной войны.
 Полонский, Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт, прозаик.